Лас Грутас има више значења:

 Лас Грутас (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Грутас (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Грутас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Грутас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Грутас (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику